Seth steht für:

 den altägyptischen Gott Seth (ägyptische Mythologie)
 die indische Händler und Bankierskaste der Seth (Kaste), in Südindien Chettiyar oder Chetti
 Seth (Name) – zu Namensträgern siehe dort
 Seth (Band), französische Black-Metal-Band

Orte:
 Seth (Holstein), Gemeinde im Kreis Segeberg in Schleswig-Holstein, Deutschland
 Seth, deutscher Name von Siat im Kanton Graubünden, Schweiz
 Seth (Texas), Ort im Hardin County

SETh steht als Abkürzung für:
 Studierendenrat Evangelische Theologie, Bundesfachschaft

Siehe auch:
 Set
 Sethus
 Seeth

Abkürzung